

Населені пункти та їхні частини

 Ґоліна — місто в Конінському повіті Великопольського воєводства
 Ґоліна — гміна в Конінському повіті Великопольського воєводства
 Ґоліна — село в гміні Волув Воловського повіту Нижньосілезького воєводства
 Ґоліна — село в гміні Яроцин Яроцинського повіту Великопольського воєводства
 Ґоліна — село в гміні Старґард Старгардського повіту Західнопоморського воєводства
 Ґоліна — осада в гміні Дравсько-Поморське Дравського повіту Західнопоморського воєводства

Див. також 
 Голіна

Примітки